Johan Hansen kan henvise til følgende personer:

 Johan Hansen (1838-1913) – dansk grosserer og skibsreder
 Johan Hansen (1861-1943) – dansk skibsreder, politiker og minister
 Johan Hansen (grosserer) (1845-1928) – københavnsk fabrikant og grosserer
 Jóhan á Plógv Hansen – færøsk håndboldspiller